Division 1 i bandy 2017/2018 var Sveriges tredje högsta division i bandy för herrar säsongen 2016/2018. Till följd av att inte alla lag som kvalificerade sig för Division 1 genom seriespelet säsongen 2016/2017 anmälde sig till spel i division 1 fick även en del lag som tidigare år åkte ur chansen till spel i division denna säsong. Totalt 45 lag deltog indelade i fem regionala serier om 8, 9 eller 10 lag i vardera serie. Det vinnande laget i varje serie gick vidare till kvalspelet till Allsvenskan..

Övre Norrland
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng. Tre av fyra matcher i den sista omgången spelades inte då de inte skulle ha en påverkan på den slutliga tabellen. 

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 2–8: Färdigspelat

Nedre Norrland
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 2–7: Färdigspelat

Mellersta
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 3–6: FärdigspelatLag 7: Nedflyttning

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 2–7: FärdigspelatLag 8: Nedflyttning

Västra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 2–7: FärdigspelatLag 8–9: Nedflyttning

Östra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2018/2019Lag 2–7: FärdigspelatLag 8: Nedflyttning

Kval
De sex seriesegrarna gick till kvalspelet till Allsvenskan. Kvalspelet bestod av två grupper med fyra lag i varje, varav tre från Division 1 och ett lag från Allsvenskan, som spelade dubbelmöten mot varandra. Vinnaren och tvåan av vardera grupp gick upp till Allsvenskan, medan de andra fick spela division 1 nästa säsong.

Grupp A
Lag 1: Till Allsvenskan 2017/2018Lag 2-4: Till division 1 2017/2018

Grupp B
Lag 1: Till Allsvenskan 2017/2018Lag 2-4: Till division 1 2017/2018

Källor

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Bandysäsongen 2017/2018
2017/2018